PTN steht für:
 Paramount Television Network
 Partido Trabalhista Nacional, brasilianische Partei
 Petersburg Telephone Network, Teil der North-West Telecom
 Pilot Training Network, siehe Lufthansa Aviation Training #Pilot Training Network GmbH
 Pleiotrophin (PTN), Protein, das durch das PTN-Gen kodiert wird
 Pantanal Linhas Aéreas (ICAO-Code), brasilianische Regionalfluggesellschaft
 Harry P. Williams Memorial Airport (IATA-Code), Flughafen in Patterson (Louisiana), St. Mary Parish, Louisiana

ptn steht für:
 Patani (Sprache), austronesische Sprache auf Halmahera, Molukken, Indonesien

Abkürzung